

Personnalités 
Peter Burke, né en 1937, est un historien britannique.
Peter Burke, né en 1982, est un homme politique irlandais

Fiction 
 Peter Burke, l'un des personnages principaux de la série FBI : Duo très spécial, interprété par Tim DeKay
 Peter Burke, l'un des personnages principaux de la série de 1974 La Planète des singes, interprété par James Naughton